Na pseudociência da astrologia, a teoria da Elipse é a representação do curso do Sol durante o ano dividido em 12 constelações, chamadas casas do Zodíaco. Originária da Babilônia, constitui a base da astrologia. Com o nome de elíptica, constitui os primeiros passos da astronomia, naquela época ambas eram vistas da mesma forma.

Astronomia